El Baath sportif de Béni Khiar est un club tunisien de handball qui a vu le jour en 1960.

Palmarès 
 Championnat des centres de promotion du handball :
 Championnat de Tunisie : 2006, 2008, 2010
 Catégorie écoles (moins de 14 ans) :
 Championnat de Tunisie : 2006
 Minimes :
 Championnat de Tunisie : 1974
 Cadets :
 Championnat de Tunisie : 1988, 1998, 2007
 Coupe de Tunisie : 2000
 Juniors :
 Coupe de Tunisie :
 Vainqueur : 2001
 Finaliste : 2000
 Championnat de Tunisie : 2001, 2006, 2007

Club de handball en Tunisie
Club sportif fondé en 1960